Psakhara (Russisch: Псахара) is een dorp in het district Gagra in Georgië. De burgemeester van het dorp Akhra Abijba en de plaatsvervangende burgemeester is Beslan Dziapshipa.

Plaats in Abchazië